Eine Steinerne Rinne ist ein seltenes Sintergebilde.

Außerdem gibt es verschiedene andere Felsformationen, die den Namen „Steinerne Rinne“ tragen:
die in die Mauthner Klamm bei Kötschach-Mauthen in Kärnten mündende „Steinerne Rinne“, und andere Bäche, die sich durch Erosion eine Rinne in den Fels gegraben haben;
die Steinerne Renne bei Wernigerode im Harz, ein kaskadierend über viele Felsbrocken fließender Bach;
die „Steinerne Rinne“ im Kreis Herzogtum Lauenburg, eine in der letzten Eiszeit entstandene Schmelzwasserrinne, die mehrere Waldseen verbindet. Am 10. September 2004 wurde das 207 ha große Naturschutzgebiet „Steinerne Rinne und Mechower Holz“ ausgewiesen;
die Steinerne Rinne (Kaisergebirge) in Österreich, ein durch Gletscherschliff entstandener tiefer Einschnitt zwischen den aufstrebenden Felswänden von Fleischbank und Predigtstuhl.
 Steinerne Rinne bei Wolfsbronn bei Meinheim, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern